Дон Пати́нкин (; 8 января 1922, Чикаго — 7 августа 1995, Иерусалим) — американский и израильский экономист, представитель кейнсианства. Профессор.

Биография 
Степени бакалавра (1943), магистра (1945) и доктора философии (1947) получил в Чикагском университете. Преподавал в университетах Иллинойса, Иерусалима, Калифорнийском университете (кампусы в Беркли и Лос-Анджелесе), Массачусетском технологическом институте, Российской экономической школе. В 1949 году Патинкин, убеждённый сионист, эмигрировал в Израиль, где до самого конца научной карьеры оставался постоянным сотрудником Еврейского университета, а в 1982—1986 годах был его президентом. С 1956 по 1972 год был директором Института экономических исследований Фалька. В Российской экономической школе ныне действует Библиотека имени Дона Патинкина. 

Лауреат Ротшильдовской премии (1959, социальные науки), Премии Израиля (1970). Президент Эконометрического общества (1974). Членкор Британской академии (1987).

Основные произведения 

 «Монетарные идеи Кейнса: исследование их развития» (Keynes’s Monetary Thought: A study of its development, 1976).

Литература

Ссылки 
 Страница, посвященная Патинкину, на сайте университета Дьюк

Доктора философии
Кейнсианцы
Члены-корреспонденты Британской академии
Почётные доктора Чикагского университета